Kreuzstraße 11 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Kreuzstraße 11 in Bergneustadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Bergneustadt
 Kreuzstraße 11 in Blankenburg (Harz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Blankenburg (Harz)
 Kreuzstraße 11 in Diedesfeld, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Diedesfeld
 Kreuzstraße 11 in Grevenbroich, siehe Liste der Baudenkmäler in Grevenbroich
 Schneideramtshaus (Hannover)
 Kreuzstraße 11 in Ingolstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Ingolstadt
 St. Bernward (Klein Düngen)
 Kreuzstraße 11 in Langgöns, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Langgöns
 Kreuzstraße 11 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Ost
 Kreuzstraße 11 (Memmingen)
 Kreuzstraße 11 in Potsdam, siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/K
 Kreuzstraße 11 in Wolfenbüttel, siehe Baudenkmalensemble Neue Heinrichstadt